Яки:
 Яки — племя североамериканских индейцев.
 Яки Кадафи (1977—1996) — американский музыкант.
 Яки, Стэнли (, настоящее имя Санисло Ласло Яки, ; 1924—2009) — американский священник-бенедиктинец и учёный-физик.
 Яки — либеральное политическое течение в фантастическом романе Василия Аксёнова Остров Крым.

См. также 
 Як (значения)